Георгий Павлович Солонин (14 февраля 1923, Ростов-на-Дону — 6 января 2013, Москва) — российский художник, график и живописец.

Биография 
Родился 14 февраля 1923 года в Ростове-на-Дону.

Учился в Ростовском художественном училище им. М. Б. Грекова (1939-1941,1946) у А. М. Черныха. С 1949 по 1955 год учился в Московском государственном художественном институте им. В. И. Сурикова у М. М. Черемныха, Н. А. Пономарева.

Член СХ РСФСР с 1957 года.

С 1946 года жил и работал в Москве.

Георгий Павлович Солонин умер в Москве 6 января 2013 года.

Работы находятся в собраниях 
 Музей современного изобразительного искусства на Дмитровской, Ростов-на-Дону.
 Галерея «Piter», Таганрог.

Персональные выставки 
 2001 — Ростов-на-Дону.
 1983 — Сальск.
 1986 — Танаис.
 1982 — Азов.

Ссылки 
 Георгий Солонин на сайте МСИИД
 Георгий Солонин на сайте «Московский плакат»
 Георгий Солонин на сайте www.plakaty.ru

Источники 

Выпускники Ростовского художественного училища
Художники России XX века
Члены Союза художников России